Majagua – miasto na Kubie
 majagua – drzewo Talipariti tiliaceum i jego kwiaty
 majagua – drzewo Hibiscus elatus i jego kwiaty